Stati Uniti d'America
 Rayville – capoluogo della Parrocchia di Richland, Louisiana
 Rayville – villaggio della Contea di Ray, Missouri